GTPBP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 602 амінокислот, а молекулярна маса — 65 768.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки